Розана Шуто была первой женщиной, избранной главой племени Бобра, клана коренных американцев, осейджей, в Оклахоме, в 1875 году, после смерти её дяди.

Через год после её избрания Шото заявила: «Я думаю, что моё племя слушается меня лучше, чем мужчину».

В популярной культуре 
Она изображена (её имя неправильно написано как Роза) в арт-инсталляции Джуди Чикаго «Званый ужин».

Примечания 

Вожди индейцев Северной Америки